Де́йвис, часто передаётся как Дэ́вис (, ) — фамилии английского происхождения. Согласно принципу практической транскрипции, передаются как Де́йвис. Происходят от имени Де́йви (Davie, Davy), являющегося дериватом имени Де́йвид (David), часто передающегося как Дэ́вид.

Фамилия

А 
 Дэвис, Аарон Пол (род. 1965) — британский ботаник.
 Дэвис, Агнес (1902—1967) — американская певица (сопрано).
  (род. 1971) — американский писатель.
 Дэвис, Аделия (1904—1974) — американский нутрициолог.
 Дэвис, Айвен (1932—2018) — американский пианист.
 
 Дэвис, Алекс (род. 1987) — английский игрок в снукер.
 Дейвис, Алфонсо (род. 2000) — либерийский футболист.
 Дэвис, Анджела (род. 1944) — американская правозащитница, деятельница коммунистического движения, социолог, педагог и писатель.
 Дэвис, Антонио (род. 1968) — американский баскетболист.
 Дэвис, Арт (1934—2021) — игрок в американский футбол.

Б 
 Дэвис, Барри (род. 1961) — американский борец вольного стиля.
 
 Дэвис, Бенджамин Оливер (1877—1970) — американский генерал.
 Дейвис, Бетт (1908—1989) — американская актриса.
 Дэвис, Билл (1929—2021) — канадский политик.
 Дэвис, Билли (род. 1964) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Дэвис, Боб (1920—1990) — американский баскетболист.
 Дэвис, Бриттон (1860—1930) — офицер армии США, сын Эдмунда Дэвиса.
 
 Дэвис, Брэндон (род. 1995) — американский сноубордист.
 Дэвис, Бэрон (род. 1979) — американский баскетболист.

В 
 Дэвис, Венди (род. 1966) — американская актриса.
 Дэвис, Виола (род. 1965) — американская актриса.

Г 
 Дэвис, Гари (1896—1972) — американский блюзовый музыкант.
 Дэвис, Гарри (1921—2013) — общественный деятель, создатель паспорта гражданина мира и организации World Service Authority.
 Дэвис, Гарт — австралийский кинорежиссёр.
 Дэвис, Глен (род. 1986) — американский баскетболист.
 Дэвис, Гленн (1934—2009) — американский легкоатлет, трехкратный олимпийский чемпион.
 Дэвис, Говард (род. 1956) — американский боксёр лёгких весовых категорий.
 Дэвис, Грант (род. 1963) — австралийский гребец-байдарочник.
 Дэвис, Грей (род. 1942) — американский политик.

Д 
  (1880—1944) — валлийский футболист и игрок в регби.
  (1948—2021) — валлийский футболист.
 Дэвис, Дейв (род. 1947) — британский рок-музыкант.
 Дэвис, Деннис (1951—2016) — американский барабанщик и сессионный музыкант.
 Дэвис, Деннис Рассел (род. 1944) — американский дирижёр и пианист.
 Дэвис, Джей Ди (род. 1993) — американский бейсболист.
 Дэвис, Джейкоб (1831 или 1834—1908) — американский изобретатель и предприниматель.
 
 Дэвис, Джейн (1821—1855) — американская художница.
 
 
 Дэвис, Джефферсон (1808—1889) — американский военный и политический деятель, первый и единственный президент Конфедеративных Штатов Америки.
 Дэвис, Джефферсон Коламбус (1828—1879) — офицер армии США. Участник Американо-мексиканской войны и Гражданской войны в США.
 
 Дэвис, Джимми (1899—2000) — американский певец в стиле кантри, дважды избиравшийся губернатором Луизианы.
 Дэвис, Джимми (1982—2003) — английский футболист.
 Дэвис, Джина (род. 1956) — американская актриса, продюсер, сценарист, фотомодель.
 Дэвис, Джоан (1907—1961) — американская комедийная актриса.
 
 Дэвис, Джози (род. 1973) — американская актриса.
 
 Дэвис, Джонатан (род. 1971) — вокалист группы Korn.
 
 Дэвис, Джорджанн — американская правозащитница, писательница.
 Дэвис, Джорджия (род. 1990) — британская пловчиха.
 
 Дэвис, Джуди (род. 1955) — австралийская актриса.
 Дэвис, Джуди-Джой (1928—2016) — австралийская пловчиха.
 Дэвис, Джули (род. 1969) — американский режиссёр, сценарист, кинопродюсер и актриса.
 Дэвис, Диана Сергеевна (род. 2003) — российская фигуристка, выступающая в танцах на льду.
 Дэвис, Дик (1936—2012) — американский баскетболист.
 
 
 Дэвис, Дэвид (род. 1985) — британский пловец.
 Дэвис, Дэвид (род. 1948) — английский политик.
 Дэвис, Дэвид Т. Ч. (род. 1970) — британский политик.
 Дейвис, Дэвид Уильям (1873—1959) — 12-й губернатор Айдахо.
 Дэвис, Дэйл (род. 1969) — американский профессиональный баскетболист.
 Дэвис, Дэна (род. 1978) — американская актриса и певица.
  (род. 1945) — американский актёр театра и кино.
 Дэвис, Дэнни (род. 1941) — член Палаты представителей США от 7-го избирательного округа штата Иллинойс с 1997 года.

И 
 Дэвис, Ирина (род. 1974) — российская художница.
 Дэвис, Йестин (род. 1979) — английский оперный певец, контратенор.

К 
 
 Дэвис, Карлтон (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Дэвис, Кевин (род. 1977) — английский футболист.
 Дейвис, Кейла (род. 1995) — американская баскетболистка.
 Дэвис, Кейшон (род. 1999) — американский боксёр.
 Дэвис, Келвин (род. 1976) — английский футболист.
 Дэвис, Кельвин (род. 1978) — американский боксёр.
 Дэйвис, Кеннет (род. 1948) — американский баскетболист.
 Дэвис, Кертис (род. 1985) — английский футболист.
 
 Дэвис, Клайв (род. 1932) — американский музыкальный продюсер, видный деятель музыкальной индустрии.
 Дэвис, Кларисса (род. 1967) ― американская баскетболистка.
 Дэвис, Колин (1927—2013) — британский дирижёр.
 Дэвис, Корнелия (1870—1920) — американская художница.
 Дэвис, Крейг (род. 1957) — австралийский хоккеист на траве.
 
 Дэвис, Кристин (род. 1965) — американская актриса.
 Дэвис, Кэрин (род. 1982) — американская гребчиха.
 Дэвис, Кэсси (род. 1964) — американская актриса.

Л 
 Дэвис, Латина (род. 1974) — американская баскетболистка.
 Дэвис, Лесли (1876—1960) — консул США в Харберде (Османская Турция) в годы Первой мировой войны, очевидец геноцида армян.
 Дэвис, Ли (род. 1945) — американский профессиональный баскетболист.
 Дэвис, Лидия (род. 1947) — американская писательница.
 Дэвис, Линн (1942) — британский прыгун в длину.
 Дэвис, Лорен (род. 1993) — американская теннисистка.
 Дэвис, Лейн (род. 1950) — американский актёр.
 Дэвис, Люси (род. 1973) — британская актриса.

М 
 
 Дэвис, Майлз (1926—1991) — джазовый музыкант.
 Дэвис, Маккензи (род. 1987) — канадская актриса.
 
 
 Дэвис, Мерил (род. 1987) — американская фигуристка, выступающая в танцах на льду.
 Дэвис, Милдред (1901—1969) — американская актриса эпохи немого кино.
 Дэвис, Мия Эмбер (1974—2011) — американская фотомодель, актриса, телевизионный продюсер.
 Дэвис, Мэри (1648—1708) — английская театральная актриса и певица, любовница короля Карла II.
 Дэвис, Мэрион (1897—1961) — американская киноактриса.
 Дэвис, Мэттью (род. 1978) — американский актёр.
 Дейвис, Моргана (род. 2001) — австралийская телевизионная и киноактриса.
 Дэвис, Мостин (1910—1944) — британский офицер, майор Управления специальных операций.

Н 
 Дейвис, Найджел (род. 1960) — английский шахматист, гроссмейстер (1993).
 Дэвис, Николь (род. 1982) ― американская волейболистка.
 Дэвис, Неста — фигуристка из Великобритании, серебряный призёр чемпионата мира 1954 года.
 Дэвис, Норман — британский историк.
 Дейвис, Нэнси Джен (урожденная Нэнси Джен Смотермен; род. 1953) — американский инженер, астронавт НАСА.

О 
 Дэвис, Оливер Форд (род. 1939) — английский актёр и сценарист.
 Дэвис, Омолин (род. 1987) — ямайская футболистка.
 Дэвис, Осси (1917—2005) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист.

П 
 Дэвис, Патрик (род. 1986) — американский хоккеист.
 
 
 Дэвис, Пэтти (настоящее имя Патрисия Энн Рейган; род. 1952) — американская актриса и писательница.

Р 
 Дейвис, Реймонд (1914—2006) — американский химик, лауреат Нобелевской премии по физике за создание радиохимического детектора солнечных нейтрино.
 Дэвис, Реймонд Гилберт (1915—2003) — генерал Корпуса морской пехоты США.
 Дейвис, Расселл Ти (род. 1963) — уэльский сценарист и кинопродюсер.
 Дэвис, Ребекка Хардинг (1831—1910) — американская писательница и журналистка.
 Дэвис, Ренния (род. 1999) — американская баскетболистка.
 
 
 Дэвис, Робертсон (1913—1995) — канадский писатель, критик, журналист.
 Дэвис, Роджер (род. 1950) — английский футболист.
 Дейвис, Рон (1942—2013) — валлийский футболист.
 
 Дэвис, Рошель (род. 1980) — американская актриса.
 Дэвис, Рей (род. 1944) — британский музыкант, участник группы The Kinks.
 Дэвис, Рэймонд (род. 1974) — американский агент ЦРУ.

С 
 Дэвис, Саймон (род. 1979) — валлийский футболист.
 Дэвис, Самми (род. 1964) — британская актриса, фотограф и кинопродюсер.
 
 Ллуэлин Дэвис, Сильвия (1866—1910) — мать мальчиков, которые стали прототипами Питера Пэна и других детей.
 
 Дэвис, Стив (род. 1957) — британский игрок в снукер.
 Дэвис, Стив (род. 1987) — английский футболист.
 Дэвис, Стивен (род. 1985) — североирландский футболист.
 Дэвис, Стюарт (1894—1964) — американский художник.
 Дэвис, Стэфани (род. 1973) — американская скалолазка, вингсьютер и BASЕ-джампер.
 Дэвис, Сэмми (1925—1990) — американский артист.

Т 
 Дэвис, Тамра (род. 1962) — американский кинорежиссёр, клипмейкер, кинооператор и кинопродюсер.
 Дэвис, Тара (род. 1999) — американская легкоатлетка.
 Дэвис, Тейлор (Taylor Davis; род. 1986) — американская скрипачка, аранжировщик и композитор.
 Дэвис, Теодор (1837—1915) — американский юрист, наиболее известный как исследователь египетской Долины царей в 1902—1914 годы.
 Дэвис, Теренс (род. 1945) — английский сценарист, режиссёр, писатель и актёр.
 
 Дэвис, Триш (род. 1956) — зимбабвийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1980 года.
 Дэвис, Трой — афроамериканец, получивший широкую известность в связи с обвинением в убийстве полицейского.

У 
 
 Дейвис, Уин (род. 1942) — валлийский футболист.
 Дэвис, Уолт (1931—2020) — американский легкоатлет.
 Дэвис, Уолтер (род. 1954) — американский баскетболист.
 Дэвис, Уорик (род. 1970) — английский актёр.
 
 Дэвис, Ури (род. 1943) — израильский и палестинский ученый и политик.

Ф 
 Дэвис, Фил (род. 1984) — американский боец смешанного стиля.
 Дэвис, Фил (род. 1953) — английский актёр.
 Дэвис, Филип (род. 1951) — багамский политик и адвокат, премьер-министр Багамских островов с 2021 года.
 Дэвис, Фред (1913—1998) — британский игрок в снукер, младший брат Джо Дэвиса, был чемпионом мира .
 Дэвис, Фредди (род. 1937) — английский актёр и певец.

Х 
 Дейвис, Ханна (род. 1985) — австралийская гребчиха-байдарочница.
 Дэвис, Хантер (род. 1936) — британский писатель, журналист и радиоведущий.
 Дэвис, Хауэлл (ок. 1690—1719 года) — валлийский пират.
 Дэвис, Хизер (род. 1974) — канадская гребчиха.
 Дэвис, Хоуп (род. 1964) — американская актриса театра, кино и телевидения.
  (1739—1821) — британский (уэльский) ботаник и англиканский церковный деятель.

Ч 
 Дэвис, Чарли (род. 1986) — американский футболист гамбийского происхождения.
 Дэвис, Чарльз Майкл (род. 1981) — американский актёр.

Ш 
 Дэвис, Шани (род. 1982) — американский конькобежец, двукратный Олимпийский чемпион.
 Дэвис, Шивон (урожденная Сьюзен Дэвис; род. 1950) — английская танцовщица и хореограф, одна из наиболее ярких представительниц современного танца.
 
 Дэвис, Шэрон (1962) — британская пловчиха.

Э 
 Дэвис, Эд (род. 1989) — американский баскетболист.
 Дэвис, Эдвард (род. 1963) — старший офицер Королевской морской пехоты, губернатор Гибралтара.
 Дэвис, Эдмунд (1827—1883) — американский политик, 14-й губернатор штата Техас, член Республиканской партии.
 Девис, Эдуард (XVII век) — английский флибустьер.
 
 Дэвис, Энн (1930—1995) — американская фигуристка, бронзовый призёр чемпионата мира 1949 года в парном катании.
 Дейвис, Энн (1926—2014) — американская актриса, известная ролями на телевидении.
 
 
 Дэвис, Эрни (1939—1963) — первый Ранинг бэк и первый афро-американский атлет, который выиграл Приз Хайсмана.
 Дэвис, Эсси (род. 1970) — австралийская актриса.

Составные фамилии 
 Гриффин Дэвис, Роман (род. 2007) — британский актёр.
 Дэвис-Тоуп, Эмили (род. 2001) — австралийская хоккеистка.
 Дэвис-Уильямс, Шанезия (род. 1966) — американская актриса.
 Земон Дэвис, Натали (также Натали Земон Девис; род. 1928) — американско-канадский историк, лауреат Премии Хольберга.
 Морпурго Дэвис, Анна (урождённая Анна Морпурго; 1937—2014) — британский лингвист и историк итальянского происхождения.
 Прескотт-Дэвис, Норман (1862—1915) — английский художник.
 Рис-Дэвис, Джон (род. 1944) — британский (валлийский) актёр.

Псевдонимы 
 Скитер Дэвис (настоящее имя Mary Frances Penick; 1931—2004) — американская певица в стиле кантри.

Топоним 
 
 Дейвис — город в США, местонахождение Калифорнийского университета в Дэвисе.
 Дейвис — тауншип в округе Китсон, Миннесота, США.
 Дейвис — действующая круглогодичная научно-исследовательская антарктическая станция, принадлежащая Австралии.
 Девис-Монтен — авиабаза ВВС США.
 
 
 Джо-Дейвис — тауншип в округе Фэрибо, Миннесота, США.

Прочее 
 Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе.
 Внутри Льюина Дэвиса — американский музыкальный фильм братьев Коэн.
 Дело Троя Дэвиса — судебный процесс над афроамериканцем Троем Дэвисом, казнённым за убийство полицейского.
 Дэвис Бойз — пять сыновей Артура и Сильвии Ллевелин Дэвис, послужившие прототипами Питера Пэна и других персонажей шотландского писателя Джеймса Мэтью Барри.

См. также 
 Дэвисон
 Дэвисс
 Дэвиссон

Примечания